

Marianne est un prénom féminin. Il désigne notamment :
 Marianne, symbole de la République française ;
 Marianne, personnage de Robin des Bois
 Marianne, personnage de l'adaptation Disney de Robin des Bois
 Marianne, série française de timbres-poste.

Prénom

Sainte 

 Marianne Cope (1838-1918) : religieuse américaine, membre des franciscaines de Syracuse, elle passa sa vie à soigner les lépreux à Hawaï. Elle est fêtée le 23 janvier.

Personnalités portant ce prénom 

 Pour l'ensemble des articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste produite automatiquement.

Géographie 

 Fosse des Mariannes, fosse océanique de l'océan Pacifique ;
 Îles Mariannes, archipel de l'océan Pacifique ;
Jardin de Marianne, parc parisien situé sur la place de la Nation, dans les 11e et 12e arrondissements ;
 Marianne, île des Seychelles ;
 Plaque des Mariannes, plaque tectonique.

Œuvres 

 La Marianne est une chanson révolutionnaire créée par Olivier Souêtre. Ce chant fut de tous les combats sociaux à la fin du  , avant d’être détrôné par L’Internationale, quelques années plus tard.
 Marianne, roman de George Sand paru en 1875 ;
 Marianne, film américain réalisé par Robert Z. Leonard sorti en 1929 ;
 Marianne, version allemande du film Marianne de ma jeunesse, réalisation de Julien Duvivier (1955) ;
 Marianne, chanson de Sergio Endrigo représentant l'Italie à l'Eurovision 1968 ;
 Marianne, série de six romans de Juliette Benzoni parus de 1969 à 1974 ;
 Marianne, série télévisée de Marion Sarraut sortie en 1983, d'après cette série ;
 Marianne, série télévisée française Samuel Bodin, sortie en 2019 sur Netflix  ;
 Marianne, série télévisée française de 2022, avec Marilou Berry
  
  ;

Média 

 Marianne, journal artistique et politique, paru de 1932 à 1940 ;
 Marianne, magazine d'information hebdomadaire français créé par Jean-François Kahn en 1997.

Toponyme 
 Marianne, une census-designated place de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Associations et récompenses 
L'expression Marianne peut désigner :
 Marianne, société secrète républicaine, dans le centre de la France, vers 1850 ;
 Marianne de la diversité, association égalitariste française ;
 le concours de la Marianne d’Or, prix d’excellence des municipalités de France ;
 le prix Marianne, prix littéraire, créé en 1999 par la Chambre des Notaires de la Moselle. Son nom provient du fait que Marianne est le nom de l’emblème de la République française que l’on retrouve sur le panonceau des études et du sceau des notaires.

Entreprises 

 Les Maisons de Mariane (SAS), une société de promotion immobilière

Divers 
 Marianne, police d'écriture.